Bayberry ist der Name mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Bayberry (Maryland), im Anne Arundel County
 Bayberry (New York), im Onondaga County
 Bayberry (Virginia), Stadtteil von Newport News
 Bayberry Bluffs, im Dare County, North Carolina
 Bayberry Park, im Westchester County, New York
 Bayberry Place, Stadtteil von Chesapeake, Virginia
 Bayberry Ridge, im Will County, Illinois

Sonstiges:
 Bayberry Hill Brook, Fließgewässer im Middlesex County, Massachusetts
 Trivialname der Myrica rubra